Miejscowości w USA:
 University – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hillsborough
 University – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 University – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Lafayette

Gminy w USA:
 University (ang. University Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis